Vingt-et-Un-Mai ou XXI-Mai ou 21-Mai, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

 21 mai,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements rappelés par ces odonymes sont notamment :

En Belgique,
 
 Le  : Explosion meurtrière d'un train allemand, bombardé par un avion britannique en gare de Marloie, à Marche-en-Famenne.

En France,

 Le  : Combats inégaux et meurtriers à Beaurainville dans le Pas-de-Calais.

Voir aussi les éventuels odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, comme :

En espagnol, « 21 de Mayo » ou « Veintiuno de Mayo »
 Au Mexique : événements non connus
 « (Calle) 21 de Mayo », à Guadalupe, dans l'État de Nuevo León.

Notes, références et localisations

Notes 

Néant

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
21